Roth är ett svenskt, tyskt, brittiskt och amerikanskt efternamn, medan Root bärs i Sverige, England och USA. 2018 bars efternamnet Roth av 2 116 personer i Sverige, medan 15 personer bar stavningsvarianten Rot, 9 personer hette Root och 422 personer Rooth. Alla stavningsvarianterna förekom som soldatnamn i Sverige.

Personer med efternamnen Roth, Rot, Root eller Rooth

Root
 Amanda Root, engelsk skådespelare
 Elihu Root, amerikansk advokat och statsman
 George Frederick Root, amerikansk kompositör
 James Root, amerikansk gitarrist
 Stephen Root, amerikansk skådespelare

Rooth
 Maria Rooth, svensk ishockeyspelare

Roth
 Albrecht Wilhelm Roth (1757–1834), tysk läkare och biolog
 Alfred Roth, flera personer
 Alfred Roth (arkitekt) (1903–1998), schweizisk arkitekt
 Alfred Roth (musiker) (1870–1947), svensk organist och pianist
 Alvin Roth
 Ansgar Roth (1879–1949), svensk geodet
 Asher Roth
 Axel Roth

 Carl Roth (1862–1932), svensk jurist och industriman
 Carl Anders Roth (1764–1803), svensk poet
 Carl Edward Roth (1828–1898), svensk brukspatron
 Carl Emil Roth (1830–1885), svensk bruksägare
 Carl Reinhold Roth (1797–1858), svensk grosshandlare och brukspatron
 Cecilia Roth
 Christoph Roth (1840–1907), tysk skulptör
 Claudia Roth (född 1955), tysk politiker (Die Grüne)

 David Lee Roth
 Dieter Roth (1930–1998), schweizisk konstnär
 Douglas Roth

 Ed Roth
 Ehrenfried Roth (1842–1905), svensk bruksägare och riksdagsman
 Eli Roth
 Elisif Roth, lärarinna, socialt och kommunalt verksam
 Emerich Roth
 Eric Roth
 Eugen Roth (1895–1976), tysk författare

 Franz Roth (född 1946), tysk fotbollsspelare

 Gustave Roth  (1909–1982), belgisk boxare

 Hans Roth
 Hans Ingvar Roth
 Hella Roth
 Henry Roth (1906-1995), amerikansk författare av ungersk härkomst

 Joe Roth
 Johan Jacob Roth (1772–1839), finländsk krigare
 Josef Roth
 Josef Roth von Limanowa-Łapanów
 Joseph Roth (1894–1939), författare från Österrike-Ungern
 Justus Roth (1818–1892), tysk geolog

 Klaus Roth (född 1925), brittisk matematiker

 Magnus Roth (1828–1895), svensk geograf
 Markus Roth
 Martin Roth
 Martin David Roth (1768–1805), svensk målare
 Michael Roth
 Mikael Roth

 Paul von Roth (1820–1892), tysk rättshistoriker
 Peter Roth
 Philip Roth (1933–2018), amerikansk författare

 Reinhold Roth
 Rudolf von Roth (1821–1895), tysk indolog

 Stig Roth (1900–1972), svensk konsthistoriker
 Sune Roth

 Thomas Roth (född 1956), svensk museiintendent
 Tim Roth (född 1961), brittisk skådespelare
 Toby Roth
 Tonny Roth (född 1943), sångare i svenska gruppen Hootenanny Singers

 Uli Jon Roth (född 1954), tysk kompositör och gitarrist
 Ulrich Roth (handbollsspelare)

 Veronica Roth

 Wilhelm August Roth (1833–1892), tysk militärläkare
 William V. Roth

 Zeno Roth (1956–2018), tysk gitarrist

Svensk företagaresläkt
 Carl Reinhold Roth (1797–1858)
 Carl Edward Roth (1828–1898)
 Carl Emil Roth (1830–1885)
 Carl Ehrenfried Roth (1842–1905)
 Carl Roth (1862–1932)

Se även
 Vi Bookar, Krokar och Rothar

Referenser

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Engelska efternamn
Soldatnamn